Ньы Куинь (полное имя Нгуен Ньы Куинь (), род. 1954) — известная вьетнамская актриса, Заслуженная артистка Вьетнама (1988), Народная артистка Вьетнама (2007).

Биография 
В 1971 году закончила Вьетнамскую театральную школу (сегодня — Университет театра и кино, Ханой). Через два года сыграла одну из двух главных женских ролей в своём первом фильме «Фронтовая баллада» (1973), ещё через год - роль девушки Нет в фильме «Мы встретимся снова» (1974). Фильм «Фронтовая баллада» был награждён «Серебряным Лотосом» на 3-м Вьетнамском кинофестивале в 1975 году, и на этом-же фестивале Ньы Куинь получила своё первое официальное признание - была удостоена награды «Лучшая актриса» за роль Нет в фильме «Мы встретимся снова», а сам фильм был награждён «Золотым Лотосом». 

В годы «вьетнамской перестройки», уже весьма известная вьетнамская актриса Ньы Куинь, благодаря ролям в совместных французско-вьетнамских фильмах «Индокитай» (1992), «Велорикша» (1995) и «Вертикальный луч солнца» (2000), становится известной и за пределами Вьетнама. В «Велорикше» она сыграла криминальную сайгонскую «Мадам», контролирующую городскую банду малолеток и принуждающую юного и неопытного Велорикшу работать на себя, в «Вертикальном луче солнца» — старшую из трёх сестёр в типичной обеспеченной ханойской семье.

В настоящее время актриса Ньы Куинь известна во Вьетнаме также и как поэт-любитель.

Владеет «Кафе Куинь» на улице Батдан в Ханое.

Фильмография

Примечания 

Актрисы Вьетнама
Народные артисты Вьетнама
Заслуженные артисты Вьетнама